CGCG 377-6 може да се односи на објекат дубоког неба са -{NGC}- ознакама:
 NGC 7164/1
 NGC 7164/2